Свеклино — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Городищенской волости. 

Расположена на правом берегу реки Великая, в 18 км к югу от центра города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)